Militaire gebeurtenissen in de geschiedenis van Lingen:
Beleg van Lingen (1597)
Beleg van Lingen (1605)

Lingen